До́нован () — англомовне ім'я та прізвище, похідне від  та пов'язані з ними назви.

Персоналії 
 Донован (прізвище) — список осіб із таким прізвищем.
 Донован (ім'я) — список носіїв такого особового імені.

Топоніми 

 Донован () — селище у США, в окрузі Іроквай штату Іллінойс.
 Донован-Естейтс () — переписна місцевість (CDP) у США, в окрузі Юма штату Аризона.

Інше 
 «Рей Донован» () — американський телевізійний драматичний серіал створений Енн Бідерман.

Див. також 
 О'Донован